

Cinema 
 Number One – cortometraggio del 1916 diretto da Sidney Drew
 Number One – film del 1969 diretto da Tom Gries
 Number One – film del 1973 diretto Gianni Buffardi
 Number One – film del 1998 diretto Caroline Kava

Musica 
 Number One – singolo degli Helloween del 1992
 Number One – singolo di Alexia del 1996
 Number 1 – singolo dei Manowar del 1996
 #1 – singolo di Nelly del 2002, dall'album Nellyville
 Number 1 – album degli O-Zone del 2002
 Number One – singolo di John Legend del 2004
 Number 1 – singolo dei Goldfrapp del 2005, dall'album Supernature
 Number One – album dei King Kobra del 2005
 Number One – singolo di Pharrell Williams del 2006, dall'album In My Mind
 Number 1 – singolo di Tinchy Stryder del 2009, dall'album Catch 22
 Number One – singolo dei My Chemical Romance del 2012

Altro 
 Numero Uno (Number One) – soprannome usato nell'universo fantascientifico di Star Trek per:
 Una Chin-Riley – primo ufficiale dell'astronave Enterprise capitanata da Christopher Pike, interpretata da Majel Barrett e Rebecca Romijn
 William Riker – primo ufficiale dell'astronave delle astronavi Enterprise D ed Enterprise E capitanate da Jean-Luc Picard, interpretato da Jonathan Frakes
 Radio Number One – emittente radiofonica italiana

Pagine correlate 
 Number Ones